Doctor Manuel Velasco Suárez bezeichnet:

 Manuel Velasco Suárez (1914–2001), mexikanischer Neurologe und Politiker
 Doctor Manuel Velasco Suárez (Chiapa de Corzo), Ort im mexikanischen Bundesstaat Chiapas
 Doctor Manuel Velasco Suárez (Chiapilla), Ort im mexikanischen Bundesstaat Chiapas
 Doctor Manuel Velasco Suárez (Ocosingo), Ort im mexikanischen Bundesstaat Chiapas
 Doctor Manuel Velasco Suárez (Palenque), Ort im mexikanischen Bundesstaat Chiapas
 Doctor Manuel Velasco Suárez (Sabanilla), Ort im mexikanischen Bundesstaat Chiapas
 Doctor Manuel Velasco Suárez (Salto de Agua), Ort im mexikanischen Bundesstaat Chiapas
 Doctor Manuel Velasco Suárez (Tzimol), Ort im mexikanischen Bundesstaat Chiapas